Le Monte-Carlo Squash Classic 2000 est l'édition 2000 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule au Stade Louis-II à Monaco du 13 au . Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 17 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série.

Fiona Geaves remporte le titre en finale face à Stephanie Brind.

Têtes de série

Tableau

Références 

2000
Squash en 2000
Sport à Monaco en 2000
Sport en décembre 2000